Bouche à oreille (BAO) peut désigner :
 Bouche à oreille, un festival de Jazz à Bouchemaine en France ;
 Bouche-à-oreille, une forme de communication verbale.

Voir aussi 
 De bouche à oreilles, un recueil de contes traditionnels français sorti en 1983 ;
 De bouches à oreilles…, un album du groupe Tryo sorti en 2004.